Генри Томас Бокль (, 24 ноября 1821 — 29 мая 1862) — английский , автор «Истории цивилизации в Англии» («History of Civilization in England»). Также известен как шахматист — выиграл первый в Британии шахматный турнир в 1849 году.

Биография 
Генри Томас Бокль родился 24 ноября 1821 в городе Ли (графство Кент) в семье богатого лондонского купца.

Духовным развитием и воспитанием своим Бокль всецело обязан матери: она была женщина очень религиозная, но никому не навязывала своих убеждений; юноша очень любил слушать, как мать читала Библию. Вера в прогресс, в истину и любовь к поэзии были привиты Боклю его матерью. Любовь к чтению зародилась в нем после знакомства с произведением «Тысяча и одна ночь». Любимым его занятием было читать вслух Уильяма Шекспира. От отца Бокль унаследовал любовь к политике и блестящую память.

Здоровьем Бокль не отличался и потому и не мог долго оставаться в школе. Его рано отдали в школу в Кенглиш-Тоне, где он достиг больших успехов. Когда в 14 лет он получил первую премию за математику, отец спросил, какой награды желает сын; мальчик просил позволения оставить школу и самому заняться своим образованием. Отец согласился.

Всю жизнь писал монументальную «Историю цивилизации в Англии» об истории умственного развития в своей стране и не только. Сперва он хотел написать полную историю человеческой цивилизации и только впоследствии, видя неисполнимость такого плана при существующих материалах, ограничился Британией.

В 1840 году отец умер, и Бокль остался с матерью. Об уважении к ней свидетельствует посвящение первого и второго тома его книги: первый том посвящён ей, второй — её памяти. Смерть отца сделала Бокля владельцем большого состояния, которое он употребил главным образом на покупку книг и составил себе обширную библиотеку. К 25 годам знал 19 языков, свободно читал на них. Окружённый книгами, Бокль готовил свою историю и твёрдо держал данное себе слово ничего не печатать, пока нельзя будет начать издание главного труда его жизни.

В 1858 году умерла его мать, и, чтобы поправить своё душевное здоровье, историк отправился в путешествие по святым местам, но по дороге заболел тифом, от чего и умер в Дамаске. В предсмертном бреду он постоянно повторял: «Книга! моя книга! я никогда не кончу моей книги!».

На его могиле, на мраморном памятнике вырезаны старинные арабские стихи:

«Написанное слово надолго переживает писавшего его;
 Писавший покоится в земле, а произведения его живут».

Взгляды 
Разделял идеи зарождавшейся социологии, позитивизма, географического детерминизма.

Избранные труды 

публикации на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 переиздания в 1866 и 1874—1875 гг.
 
 переиздания в 1896 и 1906 гг.
 
 
 
 
 
 Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии / В попул. изложении О. К. Нотовича. Второе издание -  СПб.: Тип. газ. "Новости", 1895. - 196 с.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Шахматисты Великобритании
Афористы